Latrous est un patronyme d'Afrique du Nord.

Personnalités 
 Lila Latrous (1979-), une judokate algérienne ;
  (1953-), une travailleuse suisse du développement, épouse du tunisien Aziz Latrous, directeur chez Nestlé ;
 Neïla Latrous (1986-), une journaliste politique franco-algérienne.